Olivier Carré ist der Name folgender Personen:

* Olivier Carré (Soziologe) (* 1935), französischer Soziologe und Arabist 
 Olivier Carré (Künstler) (1954–1994), französischer Künstler
 Olivier Carré (Politiker) (* 1961), französischer Politiker
 Olivier Carré (Schauspieler), Schauspieler